Пуголовкин Артём Вадимович (26 января 1992, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник московского «Спартака». В настоящее время является игроком латвийского клуба «Динабурга» из Даугавпилса.

Карьера 
Начал выступать в составе родного «Спартака», за его молодёжную команду на уровне МХЛ.

В сезоне КХЛ 2012/2013 стал привлекаться к тренировкам с основной командой. 13 февраля 2013 года впервые попал в заявку на матч КХЛ и дебютировал в основном составе, в матче против братиславского «Слована».

3 июня 2015 года подписал двусторонний контракт на один год с хорватским клубом «Медвешчак». В составе команды стал первым россиянином, забившим гол в КХЛ. Это произошло в игре против новокузнецким «Металлургом». 21 октября контракт Пуголовкина с командой был расторгнут.

Статистика выступлений 
 По состоянию на 16 января 2014 года

Достижения 
 🥇 Чемпион Казахстана сезона 2017/2018
 🥈 Серебряный призёр МХЛ сезона 2012/2013
 🥇 Чемпион Украины сезона 2018/2019
 🥈 Серебряный призёр Чемпионата Белоруссии сезона 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Дизель»‏
Игроки ХК «Медвешчак»‏
Игроки ХК «Химик» Воскресенск‏
Игроки ХК РоКи‏
Игроки ХК «Арлан»